Katarzyna Furmanek (ur. 1990) – polska judoczka
 Katarzyna Furmanek (ur. 1996) – polska lekkoatletka, młociarka